Улица Чайко́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Армения 
 Улица Чайковского () — улица в Ереване

Белоруссия 
 Улица Чайковского — улица в Бобруйске.
 Улица Чайковского — улица в Минске.
 Улица Чайковского — улица в Молодечно.

Грузия 
 Улица Петра Чайковского — улица в Тбилиси

Казахстан 
 Улица Чайковского — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Чайковского — улица в Абакане.
 Улица Чайковского — улица в Благовещенске.
 Улица Чайковского — улица в Бору.
 Улица Чайковского — улица в Брянске.  *Улица Чайковского во Владикавказе
 Улица Чайковского — улица во Владимире.
 Улица Чайковского — улица в Волгограде.
 Улица Чайковского — улица в Воронеже.
 Улица Чайковского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Чайковского — улица в Ижевске.
 Улица Чайковского — улица в Иркутске.
 Улица Чайковского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Чайковского — улица в Казани.
 Улица Чайковского — улица в Калининграде.
 Улица Чайковского — улица в Клину.
 Улица Чайковского — улица в Королёве.
 Улица Чайковского — улица в Костроме
 Улица Чайковского — улица в Красноярске.
 Улица Чайковского — улица в Курске.
 Улица Чайковского — улица в Липецке.
 Улица Чайковского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Чайковского — улица в Новороссийске.
 Улица Чайковского — улица в Новочеркасске.
 Улица Чайковского — улица в Орле.
 Улица Чайковского — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Чайковского — улица в Центральном районе;
 Улица Чайковского — улица в Петергофе.
 Улица Чайковского — улица в Сочи.
 Улица Чайковского — улица в Томске (Родионово).
 Улица Чайковского — улица в Улан-Удэ.
 Улица Чайковского — улица в Хабаровске.
 Улица Чайковского — улица в Челябинске.
 Улица Чайковского — улица в Чите.
 Улица Чайковского — улица в Ярославле.
 Улица Чайковского — прежнее (в 1940—1994 годах) название Новинского бульвара в Москве.

Украина 
 Улица Чайковского — улица в Браилове.
 Улица Чайковского — улица в Днепре.
 Улица Чайковского — улица в Донецке.
 Улица Чайковского — улица в Запорожье.
 Улица Чайковского — улица в Киеве.
 Улица Чайковского — улица во Львове.
 Улица Чайковского — улица в Николаеве.
 Улица Чайковского — улица в Сумах.
 Улица Чайковского — улица в Харькове.
 Улица Чайковского — улица в Херсоне.
 Улица Чайковского — улица в Хмельницком.
 Улица Чайковского — улица в Черкассах.
 Улица Чайковского — улица в Чернигове.

См. также 
 Проспект Чайковского
 1-й переулок Чайковского (Мелитополь)